Gustav Wolf kan syfta på bland andra:

* Gustav Wolf (1865–1940), tysk historiker
 Gustav Wolf (1887–1947), tysk konstnär
 Gustav Wolf (1887–1963), tysk arkitekt

Se även 
 Gustav Wolff
 Gustav Wulff